I dodici dei sono le massime divinità della religione romana e greca.

Dodici dei (religione greca)
Dodici dei (religione romana)